Сезон 1958/1959 стал для Реал Мадрида 28-м в Чемпионате Испании. Команда не смогла удержать чемпионский титул и уступила его своему вечному сопернику Барселоне. Но зато был взят четвертый подряд Кубок чемпионов, в финале был бит французский Реймс.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима

Ушли из клуба

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Соревнования

Ла Лига

Результаты турнира

Турнирная таблица 

1 «Реал Мадрид» квалифицировался в Кубок европейских чемпионов как победитель текущего розыгрыша, а «Барселона» как чемпион Испании.

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Кубок чемпионов

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Примечания 

1958
Реал